Всемирная продовольственная программа
 Продовольственная программа СССР

См. также 
 Всемирная продовольственная премия